George Johnson peut faire référence à :

Personnalités

Hommes politiques canadiens 
  (1865–1940), homme politique de la Saskatchewan,
  (1853–1935), juge et homme politique de Terre-Neuve,
  (1892–1973), homme politique du Manitoba,
 George Johnson (1920–1995), lieutenant-gouverneur du Manitoba.

Hommes politiques américains 
 (1811–1862), gouverneur du Kentucky,
 (1820–1872), homme politique de New York,
 (1829–1894), procureur général de Californie,
 (1869–1944), représentant de Virginie-Occidentale au Congrès des États-Unis,
 (1874–1949), juge fédéral,
, homme politique de Pennsylvanie,
 (1894–1974),
 (~1953- ), homme politique,
 (1824–1903), entrepreneur et homme politique de Californie.

Autres hommes politiques 
 (1626–1683),
 (1811–1902),
 (1833–1919), homme politique de Nouvelle-Zélande.

Militaires 
 (1903–1980),
 (1921- ), officier de la Royal Air Force,
 (1896–1980), aviateur canadien,
 (1894–2006), vétéran de la Première Guerre mondiale.

Sportifs 
 (George Johnson, 1877–1949), joueur de baseball américain,
 (1989- ), joueur américain de football américain,
 (1938- ), athlète du Liberia,
 (1890–1940), joueur de baseball américain,
,
 (1871–1934), joueur anglais de football,
 (1907–1989), joueur anglais de football,
 George E. Johnson (né en 1947), joueur de basket-ball américain,
 George Johnson (né en 1948), joueur de basket-ball,
 George L. Johnson (né en 1956), joueur de basket-ball,
 (1879–1948), personnalité australienne du football,
,
 (1915–?),
 (1894–1965), joueur anglais de cricket,
 (1907–1986), joueur anglais de cricket.

Écrivains 
 (1952- ), écrivain américain,
 (1942- ), écrivain américain spécialisé en sciences,
George Clayton Johnson (1929–2015), écrivain américain spécialisé en science-fiction,
 (1885–1965), également connu sous le nom de George Metcalf,
 (1802–1886), écrivain britannique.

Autres 
 (1926- ), artiste australien,
 (1808–1881), prêtre britannique,
 (1927- ), entrepreneur américain,
 (1857–1948), homme d'affaires américain,
 (1816–1884), chef iroquois,
 (1840–1898), architecte anglo-australien,
 (1846–1914),
,
 (1818–1896),

Navires 
, escorte de destroyer américaine,
.

Compagnies 
, une multinationale américaine.

Voir aussi